Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1951/52 werd beslist via de kampioenscompetitie met Willem II uit Tilburg als winnaar.

Algemeen 
Aan deze kampioenscompetitie deden de vier kampioenen mee van de vier Eerste klassen. HFC Haarlem was kampioen van A, Ajax van B, Willem II van C en Hermes DVS van D.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse A

BNaar Eerste klasse B 
CNaar Eerste klasse C

Eerste Klasse B

ANaar Eerste klasse A

Eerste Klasse C

DNaar Eerste klasse D

Eerste Klasse D

ANaar Eerste klasse A 
CNaar Eerste klasse C 

 1951/52
Competitievoetbal 1951/52
Landskampioenschap